Camden County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Camden County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80000983
 Camden County Courthouse (Missouri)
 Camden County Courthouse (New Jersey)
 Camden County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 72000928